Иштии-Хем () — топонимы в Республике Тыва Российской Федерации:

 Иштии-Хем — село в Улуг-Хемском кожууне, административный центр и единственный населённый пункт сумона Иштии-Хем.
 Иштии-Хем — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Улуг-Хемском кожууне.
 Иштии-Хем — река, левый приток р. Арыг-Бажы